NAU puede referirse a:

 Unión Norteamericana, de la que sería un acrónimo.
 República de Nauru, de la que sería una abreviatura.
 Nueva Acción Universitaria, de la que sería un acrónimo.

Acrónimos